EGOT steht für:
 Eosinophil Granule Ontogeny Transcript, ein Gen
 Erythrocyte Glutamic Oxaloacetic Transferase, ein Enzym
 Erythrocyte Glutamate Oxalacetate Transaminase, ein Enzym
 Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award, siehe Liste der Personen, die Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben

eGo-T steht für:
 Elektrische Zigarette mit Tanksystem von Joyetech

Abkürzung